Die Abkürzung TCDD steht für
 
 Verbindungen wie 2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (bekannt als Seveso-Gift seit dem Sevesounglück 1976 in Italien) und 1,3,6,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin, vierfach chlorierte Isomere aus der Chemikaliengruppe der Dioxine
 die türkische Eisenbahngesellschaft Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

Siehe auch:
 TCCD

TCDD